Göran Schildt kan avse:

Göran Schildt (författare) (1917–2009), finlandssvensk författare
Göran Schildt (militär) (1905–1987), svensk militär (överste)